Franc Kramar je lahko:
 Franc Kramar (glasbenik)
 Franc Kramar (partizan)
 Franc Kramar (politik) (1960−2021), župan Bohinja, leta 2018 izvoljen za poslanca DZ